Pasadena (vermutlich aus der Sprache der Anishinabe ‚Tal‘, ‚Ort im Tal‘, ‚Schlüssel zum Tal‘, ‚Krone zum Tal‘; je nach Übersetzer) ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pasadena (Kalifornien)
 Pasadena (Maryland)
 Pasadena (Ohio)
 Pasadena (Texas)
 Pasadena Hills (Missouri)
 Pasadena Park (Washington)

in Kanada:
 Pasadena (Neufundland)

Sonstiges:
 (2200) Pasadena, Asteroid des Hauptgürtels
 Pasadena Roof Orchestra, 1969 gegründete britische Big Band